En anglais, le mot spinifex a plusieurs significations; il peut désigner : 
 Le genre botanique Spinifex de plantes qui poussent dans les régions côtières d'Australie ;
 Une plante du genre Triodia largement répandue dans les zones arides du centre de l'Australie. Elles y forment les «  » qui couvrent 22 % du territoire australien. C'est dans ce sens là que le mot spinifex est de loin le plus souvent employé ;
 Une structure cristalline de roche magmatique basique comme la komatiite ;
 Une espèce de pigeon australien (Geophaps plumifera) appelé «  ».